Rohingya (volk), een volk dat voornamelijk in Myanmar leeft
Rohingya (taal),  een taal die door de Rohingyas wordt gesproken